Fiedler ist ein ursprünglich berufsbezogener, relativ häufiger deutscher Familienname als Bezeichnung für jemanden, der (die) Fiedel spielte.

Namensträger

A 
 Achim Fiedler (* 1965), deutscher Dirigent
 Adam Fiedler (* 1965), deutsch-polnischer Basketballspieler
 Adam Fiedler (Fußballspieler) (* 1993), deutscher Futsalnationalspieler

 Adrian Fiedler (* 1998), deutscher American-Football-Spieler

 Aline Fiedler (* 1976), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Alvin Fiedler (* 1935), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Andrea Fiedler (* 1967), deutsche Tierärztin und Fachbuchautorin
 Andreas Fiedler (* 1964), Schweizer Kunstausstellungs- und Museumskurator
 Andreas J. Fiedler (1901–nach 1980), österreichischer Lyriker
 Angela Fiedler (1952–2007), deutsche Ökonomin und Hochschullehrerin
 Anke Fiedler (* 1976), deutsche Sängerin
 Annerose Fiedler (* 1951), deutsche Leichtathletin
 Anouschka Fiedler (* 1968), deutsche Fallschirmspringerin
 Anton Fiedler (1869–1919), Journalist und Verleger
 Arkady Fiedler (1894–1985), polnischer Schriftsteller
 Arnold Fiedler (1900–1985), deutscher Maler und Grafiker
 Arthur Fiedler (1894–1979), US-amerikanischer Dirigent

B 
 Bea Fiedler (* 1957), deutsche Schauspielerin
 Benny Fiedler, deutscher Popsänger

 Bernhard Fiedler (1816–1904), deutscher Orientmaler/Maler
 Bernold Fiedler (* 1956), deutscher Mathematiker
 Bill Fiedler (1910–1985), US-amerikanischer Fußballspieler 
 Bobbi Fiedler (1937–2019), US-amerikanische Politikerin

C 

 Carsten Fiedler (* 1969), Journalist
 Christamaria Fiedler (* 1945), deutsche Kinderbuchautorin
 Christian Fiedler (* 1975), deutscher Fußballspieler
 Christoph Fiedler, deutscher Jurist und Lobbyist

D 
 Daniel Fiedler (* 1966), TV-Manager und seit 2007 Koordinator 3sat im ZDF

E 
 Edmonda Fiedler (1763–1811), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Edmonda Bulla
 Eduard Fiedler (1890–1963), deutscher Politiker (GB/BHE, FDP)
 Eduard Fiedler (Maler) (1871–1931), Lehrer und Maler
 Ellen Fiedler (* 1958), deutsche Leichtathletin

 Erich Fiedler (1901–1981), deutscher Schauspieler

F 
 Felix Fiedler (Dichter) († 1553), neulateinischer Dichter 
 Felix Fiedler (Dichter, 1575) (ca. 1575–1626), neulateinischer Dichter, Poeta laureatus
 Felix Fiedler (1633–1707), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Stifter, siehe Felix Fidler
 Fiona Fiedler (* 1976), österreichische Politikerin (NEOS)
 Florian Fiedler (* 1977), deutscher Regisseur
 Franciszek Fiedler (1880–1956), polnischer Politiker und Historiker

 Fred Edward Fiedler (1922–2017), österreichisch-US-amerikanischer Verhaltensforscher
 Frieda Fiedler (geborene Mannigel; 1885–1965), deutsche Politikerin (SPD)
 Friedhelm Fiedler (* 1948), deutscher Journalist und saarländischer Politiker (FDP/DPS)

 Fritz Fiedler (1899–1972), deutscher Konstrukteur

G 
 Georg Fiedler (1898–1983), österreichischer Politiker der ÖVP
 Gerald Fiedler (* 1959), deutscher Theaterschauspieler und -regisseur
 Gerhard Fiedler (* 1928), deutscher Fußballtorhüter
 Gerlach Fiedler (1925–2010), deutscher Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller
 Gottlieb Friedrich Fiedler (1782–1863), deutscher Apotheker und Mäzen
 Gudrun Fiedler (* 1956), deutsche Historikerin und Archivarin
 Günter Fiedler (1932–1984), deutscher Maler

H 

 Hans-Michael Fiedler (1943–2019), deutscher rechtsradikaler Aktivist, Politiker und Publizist
 Hartmut Fiedler (* 1968), deutscher Ingenieur, Staatssekretär in Sachsen
 Heidelore Fiedler (* 1952), deutsche Umweltchemikerin
 Heinrich Fiedler (1833–1899), deutscher Mineraloge, Kristallograph und Petrologe
 Heinrich von Fiedler (1856–1932), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Heinz Fiedler (1928–2022), deutscher Diplomat
 Heinz Fiedler (1929–1993), Generalmajor des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS)
 Hellmut Fiedler (1909–1973), deutscher Fabrikant
 Helmut Fiedler (* 1941), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Herbert Fiedler (1929–2015), deutscher Rechtswissenschaftler und Rechtsinformatiker

 Hilde Fiedler (1919–2011), deutsche Politikerin (SPD)
 Horst-Günther Fiedler (* 1962), österreichischer Redakteur und Publizist

I 
 István Fiedler (1871–1957), römisch-katholischer Bischof von Satu Mare und Oradea Mare

J 
 Jacob Fiedler (* 1987), deutscher Radrennfahrer

 Jiří Fiedler (1935–2014), tschechischer Historiker und Schriftsteller
 Jobst Fiedler (* 1944), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Jochen Fiedler (* 1936), deutscher Grafikdesigner und Hochschullehrer
 Joe Fiedler (* 1965), US-amerikanischer Posaunist, Arrangeur und Komponist des Modern Creative

 John Fiedler (1925–2005), US-amerikanischer Schauspieler
 Jörg Fiedler (* 1978), deutscher Degenfechter

 Josepha Weitzmann-Fiedler (1904–2000), deutsche Kunsthistorikerin
 Jutta Fiedler (* 1943), deutsche Politikerin (WASG)
 Jutta Damm-Fiedler (* 1937), deutsche Plakatkünstlerin und Grafik-Designerin

K 

 Kathleen Fiedler (* 1984), deutsche Schauspielerin
 Kerstin Fiedler-Wilhelm (* 1968), deutsche Politikerin

 Konrad Fiedler (1841–1895), deutscher Kunsttheoretiker
 Konstantin Fiedler (1579–1644), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher, Superintendent in Rostock
 Kristin Fiedler (* 1964), deutsche Synchronsprecherin und Schauspielerin
 Kuno Fiedler (1895–1973), deutsch-schweizerischer Theologe und Publizist

L 
 Leonhard M. Fiedler (*19.03.1942), deutscher Literaturwissenschaftler
 Leslie Fiedler (1917–2003), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Louis Fiedler (1850–1911), deutscher Klempner und Politiker (SPD)
 Ludwig Fiedler (auch Fidlerus; 1606–1674), deutscher evangelischer Theologe
 Luisa Fiedler (* 1952), deutsche Politikerin (SPD)

M 

 Maria Fiedler (* 1989), deutsche Journalistin
 Marianne Fiedler (1864–1904), deutsche Malerin und Lithografin
 Marie Fiedler (1879–nach 1964), österreichische Schauspielerin, siehe Marie Ferron
 Marina Fiedler (* 1972), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin für Management, Personal und Information

 Martin Fiedler (* 1978), deutscher Amateurastronom und Asteroidenentdecker
 Matthias Fiedler (* 1975), deutscher Reporter, Journalist und Regisseur
 Maureen Fiedler (* 1942), US-amerikanische Theologin und Autorin

 Michael Fiedler (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Milenia Fiedler (* 1966), polnische Filmeditorin
 Mimi Fiedler (* 1975; Miranda Leonhardt), deutsche Schauspielerin
 Miroslav Fiedler (1926–2015), tschechischer Mathematiker

N 
 Niclas Fiedler (* 1998), deutscher Fußballspieler

O 
 Orestes Fiedler (* 1986), deutsch-polnischer Schauspieler
 Oscar Fiedler (1848–1906), deutscher Theaterschauspieler, Opernsänger (Bariton), Opernregisseur und Theaterleiter

P 
 Paul Fiedler (1900–1987), deutscher Gewerkschafter (FDGB)
 Paul Fiedler (Sportler) (* 1984), deutscher Inline-Skaterhockey-Spieler 

 Petra Fiedler (1898–1993), deutsche Modezeichnerin und Modejournalistin
 Philipp Fiedler (1840–1919), deutscher Kunstmäzen

R 
 Richard Fiedler (Ingenieur), deutscher Ingenieur und Erfinder des Flammenwerfers
 Richard Fiedler (1908–1974), Generalmajor der Polizei, Politiker sowie SS- und Polizeiführer
 Richard Fiedler (Illustrator) (1888–1917), deutscher Illustrator, Karikaturist und Zeichner der Münchner Illustrierten Jugend und des Soldatenblattes An Flanderns Küste 
 Robert Fiedler (1905–1974), deutscher Politiker (SPD)
 Roger Martin Fiedler (* 1961), deutscher Schriftsteller und Diplom-Physiker
 Rolf Fiedler (1920–2002), deutscher Jurist und Präsident des Bayerischen Ehrengerichtshofes für Rechtsanwälte
 Rosemarie Fiedler-Winter (1921–2012), deutsche Wirtschaftsjournalistin, Autorin und langjährige Vorsitzende der Hamburger Autorenvereinigung
 Róza Berger-Fiedler (* 1940), Regisseurin und Produzentin

S 
 Sabine Fiedler (* 1957), deutsche Anglistin und Hochschullehrerin
 Sabine Fiedler (Geografin) (* vor 1973), deutsche Geografin, Bodenkundlerin und Hochschullehrerin
 Sabine Fiedler-Mohrmann (* 1958), deutsche Malerin und Grafikerin
 Sebastian Fiedler (* 1973), deutscher Kriminalbeamter, Gewerkschaftsfunktionär und Politiker
 Siegfried Fiedler (1922–1999), deutscher Offizier und Museumsleiter
 Sina Fiedler (* 1933), deutsche Schauspielerin
 Sonja Fiedler-Tresp (* 1972), deutsche Schriftstellerin, Übersetzerin und Lektorin
 Sylvia Fiedler (* 1951), deutsche Wasserspringerin

T 
 Theodor Fiedler (Theodore Fiedler; * 1942), US-amerikanischer Germanist und Hochschullehrer
 Theodora von Fiedler-Wurzbach (1847–1894), österreichische Theaterschauspielerin und Schauspiellehrerin

 Tom Fiedler (* 1985), deutscher Eishockeyspieler
 Toni Fiedler (1899–1977), deutscher Bildhauer

U 
 Ulf Fiedler (1930–2022), deutscher Autor
 Ulrich Fiedler (* 1972), deutscher Politiker
 Ursel Fiedler (* 1934), deutsche Tischtennisspielerin
 Ute Fiedler (* 1961), deutsche Theaterschauspielerin

V 
 Valerius Fiedler (1525–1595), deutscher Arzt, Stadtphysicus in Königsberg

W 

 Walther Fiedler (1860–1926), deutscher Buchhändler und Verleger

 Wilhelm Fiedler (1832–1912), deutscher Mathematiker

 Willy A. Fiedler (1908–1998), deutsch-US-amerikanischer Raketenexperte, Konstrukteur und Testpilot

 Wolfram Fiedler (1951–1988), deutscher Rennrodler

Weiteres 
 Privatbrauerei Christian Fiedler, Bierbrauerei in Oberscheibe
 Fiedlerhaus, ehemalige Lungenheilstätte im sächsischen Oberlößnitz
 Villa Fiedler, Radebeul
 Klavierhaus Fiedler & Sohn, Graz
 Berliner Elektromobil- und Akkumulatoren Fiedler, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Mount Fiedler, Berg im westantarktischen Marie-Byrd-Land

Siehe auch 
 Fidler
 Fiedeler

Einzelnachweise 

Familienname
Berufsname
Deutscher Personenname